Rex Ingram (Reginald Fitchcock), (1892–1950) ír származású amerikai rendező
 Rex Ingram, (1895–1969) amerikai színész